svjetlosni mikroskop, optička naprava za promatranje predmeta koji se ne vide golim okom
 elektronski mikroskop, koristi snop elektrona umjesto svjetlosti
 Mikroskop (zviježđe), zviježđe južnog neba
 Praznina Mikroskop, praznina u zviježđu Mikroskop